

Personnalités  

 Alexandre Elisabeth de Rosnyvinen de Piré (1809-1885), homme politique français ;
 Hippolyte-Marie-Guillaume de Rosnyvinen de Piré (1778-1850), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Louis Piré (1827–1887), botaniste belge.

Lieux 

 Piré-Chancé, commune nouvelle française en Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine
 Piré-sur-Seiche, ancienne commune française en Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, aujourd'hui intégrée dans la commune nouvelle de Piré-Chancé
 Bataille de Piré, en 1796, lors de la Chouannerie.